Un kouhun es una especie animal ficticio del universo de Star Wars. Podemos verlos la película El ataque de los clones.

Los kouhuns son unas criaturas con un cuerpo duro y tienen una cola venenosa. Son usados frecuentemente por asesinos para cometer crímenes de manera silenciosa.

Zam Wesell envió dos de estas criaturas dentro de un androide ASN-121 para asesinar a la senadora Padmé Amidala, pero un par de Jedi le salvaron la vida matando a los kouhuns.

Enlaces externos 

Página de la criatura kouhun en la base de datos oficial (en inglés).

Criaturas de Star Wars

en:List of Star Wars creatures#Kouhun